А́нненский — русская семинаристская фамилия (женская форма Анненская), образованная от имени святой Анны, а также топоним.

Носители фамилии 
 
 Анненский, Андрей Александрович (род. 1983) — российский кинорежиссёр, сценарист, актёр, продюсер. 
 Анненский, Валентин Иннокентьевич (псевдоним Валентин Кривич; 1880—1936) — русский поэт, филолог и мемуарист.
 Анненский, Игорь Александрович (род. 1965) — депутат Государственной Думы третьего созыва.
 Анненский, Иннокентий Фёдорович (1855—1909) — русский поэт, драматург и переводчик, критик.
 Анненский, Исидор Маркович (1906—1977) — российский кинорежиссёр и сценарист.

Другое 
 Анненский — упразднённый хутор в Песчанокопском районе Ростовской области России.
 Анненский — государственный природный биологический заказник в Челябинской области России.
 (3724) Анненский — астероид, названный в честь Иннокентия Анненского.

См. также 
 Анненское
 Анненский Лазавец
 Анненский Мост
 Аннинский

Примечания